Палат — многозначный термин.

 Палат — село в Болгарии.
 Палат, Мадхаван Кежкепат (род. 1947) — индийский историк и политический эксперт.
 Палат, Мариан (род. 1977) — чешский футболист.
 Палат, Ондржей (род. 1991) — чешский хоккеист.